Theobald II van Spoleto, hertog van Spoleto (953-959)
 Theobald II van Blois, graaf van Blois, Dunois en Tours (995-1004)
 Theobald IV van Blois, als Theobald II graaf van Champagne (1125-1152)
 Theobald II van Bar, graaf van Bar (1240-1291)
 Theobald II van Navarra, koning van Navarra (1253-1270)
 Theobald II van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1303-1312)